Kavaratti () ist mit 4,22 km² die drittgrößte Insel und Sitz der Verwaltung des indischen Unionsterritoriums Lakshadweep im Arabischen Meer. Die etwa 6 Kilometer lange und 1 Kilometer breite Atollinsel gehört zur Inselgruppe der Lakkadiven und hat rund 11.000 Einwohner (Berechnung; Stand: 1. Januar 2007).

Nahezu alle Bewohner Kavarattis sind Muslime – auf der kleinen Insel gibt es 52 Moscheen – und sprechen einen Dialekt des Malayalam sowie Mahl und Englisch. Allerdings hat Kavaratti von allen Inseln Lakshadweeps den größten Anteil an aus anderen Landesteilen zugewanderten Indern.

Klimatabelle

Weblinks

Insel (Asien)
Insel (Indien)
Insel (Indischer Ozean)
Ort in Lakshadweep
Hauptstadt eines indischen Bundesstaates oder Unionsterritoriums